Маль (Орн) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн. 
 Люсе-ле-Маль (фр. Luçay-le-Mâle) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. 
 Луї Маль (, 30 жовтня 1932 року, Тюмері, Нор, Франція — 23 листопада 1995 року, Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелес, США) — французький кінорежисер, сценарист і продюсер.